LTV-1:
 LVT(A)-1 — амфибийная десантная машина.
 LTV1 — латвийский телеканал.